Patriotische Union steht für:

 Patriotische Union, mutmaßliche terroristische Vereinigung innerhalb der Reichsbürgerbewegung in Deutschland
 Patriotische Union Kurdistans, politische Partei in der Autonomen Region Kurdistan, Irak
 Freie Patriotische Union, politische Partei in Tunesien

Siehe auch:
 Unión Patriótica (Begriffsklärung)